Жемозак:

 Жемозак — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Жемозак — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта.